Восьмой конкурс Бундесвидение 2012 — пройдет 28 сентября 2012 года в Спорткомплексе имени Макса Шмелинга в Берлине. После победы Тима Бендзко позволило в этом году уже в третий раз провести конкурс в Берлине. Организатором конкурса назначен вещатель RBB. Пыталось дебютировать Варминско-Мазурское воеводство Польши, но было отказано, так как оно исторически входило в состав Германии, а не сейчас. Это послужило поводом проведением TVP — Polskovizja.

Отборы 
В этом году только Бавария, Гессен, Северный Рейн-Вестфалия и Тюрингия провели открытые отборы. Саар отказался от проведения открытого финала и провёл внутренний отбор. Конкурсанты из Бремена, Саксонии, Мекленбурга, Саара и Бранденбурга не родились в этих землях или даже в них не жили.

Участники

Сняли заявку 
  Вармино-Мазурия — территория Польши, а не Германии

2012 год в Германии